

Pessoas
Julia Child
Lauren Child
Lee Child

Outros
4580 Child

Desambiguação